Dans la mythologie grecque, Clytie ou Clytia peut désigner :
 Clytie l'Océanide, amante d'Hélios changée en tournesol ;
 Clytie la Pandaride, fille de Pandarée.
 (73) Clytie est un astéroïde.
 Clytie est un genre de papillons nocturnes.
 Clytia est un genre de petites méduses (famille Campanulariidae, classe Hydrozoa, phylum Cnidaria)